Села:
 Сербинівка — Полтавська область, Гребінківський район
 Сербинівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район